Seznam naselij v Sloveniji, imena na A

Seznam

Viri
 

A